Третья битва при Артуа (25 сентября — 31 октября в отдельных местах до 4 ноября 1915) — наступление войск Антанты на позиции германских армий в Артуа и Шампани, во время Первой мировой войны. Основных целей — прорыв германского фронта и отвлечение германских сил от Восточного фронта — союзники не добились.

Военный период в начале 1915 года на Западном фронте начался достаточно тихо. Но последующие неудачи стран Антанты весной-летом 1915 года побудили союз к действиям на Западном фронте. Провести операцию планировалось одновременно на нескольких участках: Шампань и  Артуа. 25 сентября была произведена усиленная артподготовка с использованием 3 млн. снарядов. Атакующим удалось прорваться вглубь фронта на 3 км. Завязывались ожесточенные окопные бои. Французские войска несли огромные потери. Жестокие бои продолжались до 14 октября. Обе стороны применяли химические и зажигательные снаряды. Все попытки англо-французов прорвать оборону подавлялись чувствительными контратаками германской армии. Прорвать немецкий фронт так и не удалось.

Перед наступлением 
План крупного осеннего наступления союзники планировали давно. По плану уточненному в середине лета, союзные армии наносили два мощных удара по германских войскам в Артуа и Шампани с целью разгрома противника, в северных департаментах Франции. Прорыв предусматривалось осуществить на более широком фронте, чем в предыдущих попытках прорыва. В Шампани (восточнее Реймса) на участке шириной в 35 км, а Артуа (в районе Арраса) — шириной в 22 км. Перед наступлением англо-французские войска имели довольно солидное преимущество в численности перед германскими войсками. Отвлекающие действия наносили французские части (для содействия наступления в Артуа), а также английские и бельгийские части. Операция готовилась в условиях секретности, производились перегруппировки, строился новый участок железной дороги, наводились дополнительные мосты через Марну, для подхода подкреплений, в район наступления было подвезено до 6 300 000 артиллерийских снарядов. Все же подготовка к прорыву не могла остаться не замеченной для германского командования, благодаря разведке (в том числе и воздушной) германцы узнали о готовящемся наступлении и подтянули в район предполагаемого прорыва дополнительные части пехоты и артиллерии.

Начало наступления 
Наступление в Шампани началось 25 сентября, во время артиллерийской подготовки было израсходовано до 3 000 000 снарядов. Артиллерийский огонь нанес большие разрушения первой линии окопов, однако вторая была почти не тронута. Затем в атаку поднялась пехота, овладев первой линией, солдаты залегли, требуя, чтобы артиллерия уничтожила проволочные заграждения и подготовила атаку на вторые позиции. Однако порядок наступления нарушился, дивизии перемешались, организованный бой перерастал в разрозненные атаки отдельных, частей, ударная сила которых непрерывно таяла. До 28 сентября продолжались ожесточенные окопные бои с переменным успехом, германцы получив подкрепления выбили наступавших из второй линии окопов, однако перегруппировав силы при артиллерийской подготовке французские войска вновь пошли в атаку, вновь завязав упорные бои.

Также ситуация развивалась и в Артуа, однако после артиллерийской подготовки перед наступление пехоты, за 40 минут до атаки пустили газ из баллонов и нейтральный дым из дымовых шашек Атака пехоты впервые прикрывалась дымовой завесой. Однако условия для химической подготовки атаки были не совсем благоприятны. Ветер был слабым и менял направление. В первый день атаки наступавшим удалось прорваться на фронте шириной 7 км, и в глубину 3 км, однако последующие атаки успеха не имели.

Окопные бои 
28 сентября французское командование отдает приказ взять вторую линию окопов «во что бы то ни стало». Вновь завязались ожесточенные «траншейные бои», однако подразделения, ворвавшиеся в окопы, были уничтожены или взяты в плен, а остальные части отражены огнём и контратаками с большими потерями. Видя бесперспективность атак французское командование начало методичную подготовку к атаке второй линии, подтянув резервы и проведя артиллерийскую подготовку, однако германцы тоже увеличили число своих войск в 1,5 раза. Однако новые попытки прорыва также не имели успехи и 7 октября атаки были прекращены. До 20 октября французы отражали контратаки германцев и закреплялись на занятом рубеже. Обе стороны применяли химические и зажигательные снаряды.
В Артуа до 14 октября шли жестокие бои, англо-французы производили попытки прорвать оборону, германская армия проводила чувствительные контратаки. Однако вскоре бои прекратились, прорвать фронт англо-французам не удалось, проблема прорыва германского фронта осталась нерешенной.

Итоги битвы 
В итоге осенней операции в Шампани и Артуа англо-французы сумели захватить небольшой участок 22 км в ширину и 3-4 км, в глубину. Союзники также проводили наступление с целью отвлечь германские войска с Восточного театра военных действий на Западный, однако в ходе битвы в Артуа и Шампани германцы не сняли с русского фронта ни одной дивизии. После операции в Артуа и Шампани англо-французское командование прекратило наступательные действия на всем франко-германском фронте и перешло к позиционным формам борьбы.

Литература 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Сражения Германии
Сражения во Франции
Сражения 1915 года
Сентябрь 1915 года
Октябрь 1915 года
Ноябрь 1915 года
Западный фронт Первой мировой войны